Camillo Castiglione (1517-1598) – condottiero, figlio dell'umanista Baldassarre Castiglione
 Camillo Castiglione (XVII secolo) – cavaliere di Santo Stefano nel 1662
 Camillo Castiglioni (1879-1967) – imprenditore e banchiere